Edward Harley (1624-1700), homme politique anglais ;
 Edward Harley (1689–1741), ( d'Oxford et comte Mortimer ;
 Edward Harley (1699–1755), ( d'Oxford et comte Mortimer ;
 Edward Harley (1726–1790), ( d'Oxford et comte Mortimer ;
 Edward Harley (1773–1849), ( d'Oxford et comte Mortimer.